Camilla är ett släkte av tvåvingar. Camilla ingår i familjen gnagarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gnagarflugor